424 Gratia – asteroide
 Gratia – comune della Romania, nel distretto di Teleorman

Pagine correlate 
Grazia